Timiskaming (lub Témiscamingue) – jezioro w Kanadzie, na terenie prowincji Quebec i Ontario
 Timiskaming – dystrykt prowincji Ontario (Kanada)